Jean-Claude Dinguirard (1940-1983), romaniste et ethnolinguistique français ;
 Marguerite-Marie Chichereau-Dinguirard (née en 1948), femme politique française.